Фабри́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «фабрика».

Россия 
 Фабричная улица — улица в Абакане.
 Фабричная улица — улица в Липецке (Казинка).
 Фабричная улица — улица в Москве.
 Фабричная улица — улица в Новороссийске.
 Фабричная улица — улица в Новосибирске.
 Фабричная улица — улица в Реутове.
 В Санкт-Петербурге:
 Фабричная улица — улица в Зеленогорске;
 Фабричная улица — улица в Парголове;
 Фабричная улица — улица в Петергофе.
 Фабричная улица — улица в Томске (Дзержинское).
 Фабричная улица — улица в Туле.
 Фабричная улица — улица в Уфе.
 Фабричная улица — улица в Ярославле.

Крым 
 Фабричная улица — улица в Керчи.

Украина 
 Фабричная улица — улица в Запорожье.
 Фабричная улица — улица в Прилуках.
 Фабричная улица — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Фабричная улица — прежнее название части проспекта Рыскулова в Алма-Ате.
 Фабричная улица — улица в городе Талгар Алматинской области.